Peter av Oldenburg kan syfta på:

 Peter I av Oldenburg (1755–1829), storhertig av Oldenburg
 Peter II av Oldenburg (1827–1900), storhertig av Oldenburg
 Peter av Oldenburg (1812–1881), prins av Oldenburg
 Peter av Oldenburg (1868–1924), prins av Oldenburg